Saint-Mars kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Mars-de-Coutais, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-d'Égrenne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Mars-de-Locquenay, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-d'Outillé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-du-Désert, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-du-Désert, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-la-Brière, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-la-Réorthe, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-sur-Colmont, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-sur-la-Futaie, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Mars-Vieux-Maisons, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,